Аривечи () — мексиканский топоним, в дословном переводе с опатского языка — место черепов.

 Аривечи — посёлок в Мексике, входит в штат Сонора.
 Аривечи — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.